Burwell (Nebraska)

Pessoas
Carter Burwell
Lewis Burwell Puller ou Chesty Puller

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos